Diverse società sportive di Togliatti (Russia) portano il nome di Lada Togliatti, dovuto al fatto che queste squadre sono tutte legate all'industria automobilistica cittadina, la Lada-Vaz.

Chokkejnyj Klub Lada Togliatti, hockey su ghiaccio
Futbol'nyj Klub Lada Tol'jatti, calcio
Gandbol'nyj klub Lada, pallamano femminile